Steuwer ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Steuwer (* 1970), deutscher Theater- und Filmschauspieler, Regisseur, Sprecher und Autor
 Werner Steuwer (1915–?), deutscher Verkäufer und Einzelhändler sowie Politiker (LDPD)